Дмитрий Журман:
 Журман, Дмитрий Александрович (род. 1997) — российский пловец в ластах.
 Журман, Дмитрий Андреевич (1640 - 1708) - Наказной стародубский полковник.